Жу́ков —  русская фамилия, а также топоним. Женская форма фамилии — . В Списке общерусских фамилий занимает 60-е место.

Известные носители

А

Б

В 
 
 
 
 
 Жуков, Вениамин Николаевич (1931—2023) — священнослужитель Русской православной церкви во Франции.
 
 
 Жуков, Владислав Петрович (1926—2022) — советский дипломат.
 Жуков, Влас Платонович (1921—1991) — советский и российский лингвист, фразеолог.
 Жуков, Всеволод Данилович (1902—1962) — советский кандидат исторических наук, археолог.

Г 
 Жуков, Гавриил Васильевич (1899—1957) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 
 
 Жуков, Гервасий Петрович (1861—1940) — генерал-майор, участник русско-японской войны 1904—1905 и Первой мировой войны.
 Жуков, Григорий Никитич (1902—1975) — генерал-майор, Герой Советского Союза.

Д

Е 
 
 Жуков, Егор Сергеевич (род. 1998) — российский журналист радиостанции «Эхо Москвы», оппозиционный политик.
 Жуков, Евгений Александрович (род. 1986) — начальник патрульной полиции Украины.

И 
 
 
 Жуков, Иларион Николаевич (1863—1938) — иерей, священномученик.
 
 Жуков, Иннокентий Николаевич (1875—1948) — русский скульптор, педагог и литератор.

К 
 Жуков, Клим Александрович (род. 1977) — российский военный историк-медиевист и писатель-фантаст.

Л 
 Жуков, Лев (1915—1937) — корякский писатель, один из основоположников корякской литературы.

М

Н 
 Жуков, Никита Сергеевич (род. 1995) — украинский футболист, полузащитник
 Жуков, Никифор Никифорович (1931—2012) — бригадир комплексной бригады леспромхоза, Герой Социалистического Труда (1973).

О

П 
 
 
 Жуков, Прохор Иванович (1915—2003) — советский учёный-ихтиолог.

Р

С

Т 
 Жуков, Тимофей Семёнович (1903—1962) — советский и украинский партийный деятель.

Ф

Э 
 Жуков, Эдуард (род. 1972) — латвийский борец вольного стиля.

Ю

Составные фамилии 
 Жуков-Вережников, Николай Николаевич (1908—1981) — советский микробиолог и иммунолог.
 Жуков-Карчевский, Марек (род. 1961) — польский историк, публицист и журналист.
 Щербак-Жуков, Андрей Викторович (род. 1969) — российский писатель, поэт, критик.

Топонимы

Россия 
 Жуков — город в Калужской области.
 Жуков — хутор в Хомутовском районе Курской области.
 Жуков — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.
 Жуков переулок — улица в Сестрорецке.
 Жуков проезд — улица в Москве.

Украина 
 Жуков — село, Тлумачский район, Ивано-Франковская область.
 Жуков — село, Золочевский район, Львовская область.
 Жуков — село, Бережанский район, Тернопольская область.
 Жуков — село, Славутский район, Хмельницкая область.
 Жуков Яр — село, Великобурлукский район, Харьковская область.
 Жуков остров — местность в Киеве.

Прочее 
 «Жуков» — телесериал режиссёра Алексея Мурадова.
 (2132) Жуков — астероид главного пояса.

См. также 

 Жуков Борок
 Жуков Починок
 
 
 
 
 
 
 Жуковы — русские дворянские роды